

Родились

Январь 
 3 января — Виктор Сумеркин (ум. ) ― советский и российский тромбонист и музыкальный педагог
 15 января — Альфия Авзалова (ум. ) — советская и российская татарская певица
 17 января — Далида (ум. ) — французская певица и актриса итальянского происхождения
 21 января — Владимир Чахвадзе (ум. ) — советский и российский виолончелист и педагог
 22 января — Анатолий Мокренко (ум. ) — советский и украинский оперный певец (баритон) и актёр
 26 января — Муса Мирзоев (ум. ) — советский и азербайджанский композитор
 27 января — Николай Фадеечев (ум. ) — советский и российский артист балета и балетный педагог

Февраль 
 4 февраля — Тоси Итиянаги (ум. ) — японский композитор
 10 февраля — Надя Констандопулу (ум. ) — греческая певица
 18 февраля — Йоко Оно — японская художница и певица
 21 февраля — Нина Симон (ум. ) — американская певица, пианистка, композитор и аранжировщица

Март 
 2 марта — Алексей Гуляницкий (ум. ) — советский, украинский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 9 марта
 Анатолий Кремер (ум. ) — советский и российский композитор и дирижёр
 Ллойд Прайс (ум. ) — американский певец, автор песен и продюсер
 13 марта
 Майк Столлер — американский автор песен и продюсер
 Сулочана Чаван (ум. ) — индийская певица
 14 марта — Куинси Джонс — американский композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и трубач
 16 марта — Тереса Берганса (ум. ) ― испанская оперная певица (меццо-сопрано)
 23 марта —  (ум. ) — австралийский актёр, оперный певец и спортсмен
 27 марта — Хериберт Байссель (ум. ) — немецкий дирижёр

Апрель 
 8 апреля —  (ум. ) — американский джазовый саксофонист, аранжировщик и музыкальный педагог
 9 апреля — Петко Радев (ум. ) — болгарский кларнетист
 12 апреля — Монсеррат Кабалье (ум. ) — испанская оперная певица (сопрано)
 15 апреля — Рой Кларк (ум. ) — американский кантри-певец и музыкант
 25 апреля — Джерри Либер (ум. ) — американский автор песен и продюсер
 30 апреля — Вилли Нельсон — американский кантри-певец, музыкант и автор песен

Май 
 1 мая
 Васил Арнаудов (ум. ) — болгарский хоровой дирижёр и педагог
 Ольга Захарова (ум. ) — советская и российская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 3 мая — Джеймс Браун (ум. ) — американский певец, музыкант и автор песен
 7 мая — Неджмие Пагаруша (ум. ) — югославская и косовская певица и актриса
 12 мая — Тон Хартсёйкер (ум. ) — нидерландский пианист и композитор
 19 мая — Антон Гарсиа Абриль (ум. ) — испанский музыкант, дирижёр и композитор
 21 мая — Морис Андре (ум. ) — французский трубач

Июнь 
 1 июня — Джилли Смит (ум. ) — британская поэтесса и певица, основательница и вокалистка группы Gong
 7 июня — Аркадий Арканов (ум. ) — советский и российский писатель, драматург, сценарист и поэт-песенник
 18 июня
 Вивиан Смоллвуд (ум. ) — американская гитаристка, рэпер и актриса
  — американский певец, вокалист группы The Flamingos
 22 июня — Либор Пешек (ум. ) — чехословацкий и чешский дирижёр
 26 июня — Клаудио Аббадо (ум. ) — итальянский дирижёр

Июль 
 8 июля — Виктор Федотов (ум. ) ― советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 9 июля — Нодар Габуния (ум. ) — советский и грузинский композитор и пианист
 15 июля
 Джулиан Брим (ум. ) ― британский классический гитарист и лютнист
 Алла Васильева (ум. ) — советская и российская виолончелистка, гамбистка, педагог, дирижёр и писательница
 18 июля
 Георгий Минасов (ум. ) — советский и армянский дудукист, педагог и изобретатель музыкальных инструментов
 Рэймонд Мюррей Шейфер (ум. ) — канадский композитор, писатель и педагог
 23 июля —  (ум. ) — британский и американский дирижёр

Август 
 15 августа — Рита Хантер (ум. ) — британская оперная певица (драматическое сопрано)
 16 августа — Анатолий Авдиевский (ум. ) — советский и украинский хоровой дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 18 августа — Бэла Руденко (ум. ) — советская, украинская и российская оперная певица (колоратурное сопрано) и музыкальный педагог
 30 августа — Луис Бакалов (ум. ) — аргентинский и итальянский композитор

Сентябрь 
 1 сентября
  (ум. ) — американский музыкант, басист группы Bill Haley & His Comets
 Джин Харрис (ум. ) — американский джазовый пианист
 12 сентября — Ато Тарксон (ум. ) — ганский композитор и музыковед
 13 сентября
 Ариф Меликов (ум. ) — советский и азербайджанский композитор и музыкальный педагог
  (ум. ) — американский музыкант, бас-гитарист группы Booker T. & the M.G.’s
 18 сентября
 Ежи Поломский (ум. ) — польский певец и актёр
 Леонид Харитонов (ум. ) — советский и российский оперный певец (баритональный бас)
 24 сентября —  (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы The Ventures
 25 сентября — Иэн Тайсон (ум. ) — канадский певец, гитарист и автор песен

Октябрь 
 2 октября
  (ум. ) — канадский певец, сооснователь и вокалист группы The Diamonds
 Димитр Христов (ум. ) — болгарский композитор, дирижёр, музыковед и педагог
 15 октября — Душанка Сифниос (ум. ) — югославская и сербская балерина и хореограф
 22 октября — Юрий Айрапетян (ум. ) — армянский советский пианист и музыкальный педагог
 27 октября — Флойд Крамер (ум. ) — американский пианист

Ноябрь 
 13 ноября — Александр Тимофеевский (ум. ) — советский и российский писатель, поэт, сценарист и автор текстов песен
 23 ноября — Кшиштоф Пендерецкий (ум. ) — польский композитор, дирижёр и педагог

Декабрь 
 1 декабря — Виолетт Верди (ум. ) — французская и американская балерина и балетный педагог
 4 декабря — Йона Атари (ум. ) — израильская певица и актриса
 6 декабря — Хенрик Гурецкий (ум. ) — польский композитор
 12 декабря — Ману Дибанго (ум. ) — камерунский саксофонист и вибрафонист
 13 декабря — Лу Адлер — американский музыкальный менеджер и продюсер

Скончались 
 8 января — Поль Бийо (78) — французский драматург и либреттист
 16 января — Вилли Бурместер (63) — немецкий скрипач
 17 февраля — Токтогул Сатылганов (68) — киргизский и советский акын
 6 марта — Александра Армфельт (66) — русский композитор
 22 марта — Антон Боначич (55) — русский и советский оперный певец (бас-баритон, драматический тенор), композитор и вокальный педагог
 27 марта — Луи Аббиате (67) — французский виолончелист, музыкальный педагог и композитор
 9 апреля — Зигфрид Карг-Элерт (55) — немецкий композитор, органист и педагог
 25 мая — Эрнестс Вигнерс (83) — латвийский композитор и хоровой дирижёр
 26 мая — Джимми Роджерс (35) — американский певец, музыкант и автор песен
 1 июля — Иван Бартц (85) — немецкий композитор, органист и хормейстер
 1 октября — Виктор Виклунд (59) — шведский хоровой дирижёр и музыкальный педагог
 6 октября — Захарий Палиашвили (62) — грузинский композитор, педагог и музыкально-общественный деятель
 14 декабря — Роман Веселы (54) — чешский пианист
 без точной даты
 Кудайберген Альсеитов (48/49) — казахский акын
 Иван Армсгеймер (72/73) — русский и советский композитор, музыкальный педагог и дирижёр немецкого происхождения
 Блайнд Блэйк (39/40) — американский блюзовый певец и гитарист
 Луи Брейтнер (81/82) — французский пианист австрийского происхождения

См. также